Mirtschin ist ein Familienname sorbischen Ursprungs, der vor allem in der Lausitz verbreitet ist. Er leitet sich vom sorbischen Vornamen Měrćin („Martin“) ab. Eine Namensvariante ist Mirtschink (sorbisch Měrćink).

Folgende Personen tragen diesen Namen:

 Alfred Mirtschin (1892–1962), deutscher Heimatforscher
 Heinz Mirtschin (* 1930), deutscher Parteifunktionär der SED
 Jutta Mirtschin (* 1949), deutsche Künstlerin und Buchillustratorin
 Willy Mirtschin (1912–1979), deutscher Politiker

Mirtschin ist zudem eine deutsche Namensform des Ortes Měčín im Klattauerkreis im heutigen Tschechien